Ramowa Dyrektywa Wodna
 Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów ( red blood cell distribution width)